

Geografia

Dipartimento di Castro Barros – dipartimento situato nella parte settentrionale della provincia di La Rioja, con capoluogo Aminga

Barros Cassal – comune dello Stato del Rio Grande do Sul
 Coronel Barros – comune dello Stato del Rio Grande do Sul
 Barros Filho – quartiere di Rio de Janeiro
 Costa Barros – quartiere di Rio de Janeiro
 Governador Eugênio Barros – comune dello Stato del Maranhão
 Sebastião Barros – comune dello Stato del Piauí

Barros – freguesia del comune di Vila Verde

Calzadilla de los Barros – comune della comunità autonoma dell'Estremadura
 Salvatierra de los Barros – comune della comunità autonoma dell'Estremadura
 Solana de los Barros – comune della comunità autonoma dell'Estremadura
 Tierra de Barros comarca dell'Estremadura
 Villalba de los Barros – comune della comunità autonoma dell'Estremadura
 Villafranca de los Barros – comune della comunità autonoma dell'Estremadura

Barros Blancos, chiamata anche Capitán Juan Antonio Artigas – città del dipartimento di Canelones

Persone
 Ademir de Barros, detto Paraná (1942) – ex calciatore brasiliano, di ruolo ala
 Admilson Estaline Dias Barros, meglio conosciuto come Gêgê (1988) – calciatore capoverdiano, di ruolo difensore 
 Alex Barros (1970) – ex pilota motociclistico brasiliano
 Ana Beatriz Barros (1982) – supermodella brasiliana
 André Geraldes de Barros (1991) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Antônio Ariosto de Barros Perlingeiro, detto Ariosto (1928-2010) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Antônio Luiz de Barros Nunes, detto Cacau (1909-1982) – cestista brasiliano
 Antonio Thomaz Santos de Barros (1986) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Bruno de Barros (1987) – velocista brasiliano
 Cássio Barros, detto Cássio (1970) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Celson João Barros Costa meglio noto come Celson (1986) – calciatore angolano
 Cristian Barros (2000) – calciatore uruguaiano
 Dana Barros (1967) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Emilio Rodríguez Barros (1922-1984) – ciclista su strada spagnolo
 Esmeralda Barros (1945-2019) – attrice brasiliana
 Éverton Augusto de Barros Ribeiro, o semplicemente Éverton Ribeiro (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Gabriela Barros Tapia (1980) – modella, conduttrice televisiva e attrice cilena
 Guillermo Barros Schelotto (1973) – ex calciatore di ruolo centrocampista e allenatore di calcio argentino
 Gustavo Barros Schelotto (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Jaime de Barros Câmara (1894-1971) – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano
 João de Barros (1496-1570) – scrittore e storico portoghese 
 João Hernani Rosa Barros, meglio conosciuto come Manucho Barros (1986) – calciatore angolano, di ruolo attaccante
 José de Camargo Barros (1858-1906) – vescovo cattolico brasiliano
 José Mário de Almeida Barros, detto Zé Mário (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Juan Carlos Barros (1967) – ex cestista spagnolo
 Juan de la Cruz Barros Madrid (1956) – vescovo cattolico cileno
 Leila Barros (1971) – ex pallavolista ed ex giocatrice di beach volley brasiliana
 Lucas Barros (1999) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Luis Barros Borgoño (1858-1943) – avvocato e politico cileno
 Luis Pierri Barros (1963) – ex cestista uruguaiano
 Manuel Rodríguez Barros (1926-1997) – ciclista su strada spagnolo
 Manoel de Barros (1916-2014) – poeta brasiliano
 Marco Barros (1985) – hockeista su pista portoghese
 Matusa Barros (1954) – artista spagnola
 Milton Barros (1984) – cestista angolano
 Nilson António da Veiga de Barros, noto come Nilson (1987) – calciatore capoverdiano, di ruolo difensore
 Osvaldo Velloso de Barros, conosciuto come Velloso (1908-1996) – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Pablo de Barros (1988) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Pedro Barros, noto anche come Pedrinho Barros (1995) – skater brasiliano
 Pedro García Barros (1946) – ex calciatore di ruolo attaccante o centrocampista e allenatore di calcio cileno
 Ramón Barros Luco (1835-1919) – politico liberale cileno
 Rovérsio Rodrigues de Barros, o semplicemente Rovérsio (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Rui Barros (1965) – ex calciatore di ruolo centrocampista e allenatore portoghese
 Rui Duarte de Barros (1960) – politico guineense
 Sergio Barros (...) – astronomo cileno
 Sydney Barros (2005) – ginnasta statunitense
 Tomé de Barros Queirós (1872-1925) – politico portoghese

Altro
 Castro Barros – stazione della linea A della metropolitana di Buenos Aires

Pagine correlate
 Rodríguez Barros
 Barres
 Barris
 Barroso